Beugel (tandheelkunde)
 orthopedische loopbeugel, zie orthese 
 onderdeel van een beugelfles, ofwel verende afsluiting van een bierflesje, zie beugeldop
 versterkend onderdeel in een beugelbeha
 een stroomafnemer op treinen, trams en trolleybussen